

Geografia
Italia
 Fiorentino o Castel Fiorentino – borgo medievale abbandonato nel comune di Torremaggiore in provincia di Foggia
San Marino
 Fiorentino – castello di San Marino

Onomastica
 Fiorentino – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Nome
 Fiorentino di Avellino (III secolo–311) – santo martire di Avellino
 Fiorentino di Bitinia – scrittore di agricoltura bizantino
 Fiorentino di Salm-Salm (1786-1846) – principe di Salm-Salm (Renania-Palatinato)

Cognome
 Adriano Fiorentino (1450-1460 circa–1499) – scultore e medaglista italiano
 Alberto della Piagentina (fine XIII secolo–1332) – traduttore, poeta e notaio italiano
 Antonino Fiorentino (1996) – giocatore di bowling italiano
 Carlo Fiorentino di Salm, vilgravio e renegravio di Dhaun-Neufville (1638-1676) – generale di fanteria
 Cristoforo Fiorentino, detto l'Altissimo (...–1515) – poeta italiano
 Francesco Fiorentino (1834-1884) – filosofo e politico italiano
 Francisco Fiorentino (1905-1955) – cantante di tango argentino
 Frédéric Fiorentino (1970) – pilota motociclistico belga
 Gaetano Fiorentino (1895-1973) – politico italiano
 Giosuè Fiorentino (1898-1977) – politico italiano
 Giovanni Fiorentino (secolo XIV) – scrittore italiano
 Giuliana Fiorentino (1968) – giornalista italiana
 Giuliana Fiorentino Tedeschi (1914-2010) – scrittrice italiana
 Giuliano Fiorentino (1395-1435) – scultore italiano
 Linda Fiorentino (1958) – attrice statunitense
 Mario Fiorentino (1918-1982) – architetto italiano
 Nicola Fiorentino (1755-1799) – scienziato, scrittore e patriota italiano
 Niccolò di Giovanni Fiorentino (1418-1506?) – scultore e architetto italiano
 Niccolò Fiorentino, o Niccolò di Forzore Spinelli (1430-1514) – medaglista italiano
 Nicole Fiorentino (1979) – musicista statunitense
 Perino Fiorentino (1523-1552) – compositore e liutista italiano
 Pier Angelo Fiorentino (1811-1864) – scrittore italiano
 Pier Francesco Fiorentino (1444 o 1445–post 1497) – pittore italiano
 Rosso Fiorentino (1495-1540) – pittore italiano
 Salomone Fiorentino (1743-1815) – poeta italiano
 Sergio Fiorentino (1927-1998) – pianista italiano
 Stefano Fiorentino (1301-1350) – pittore italiano
 Umberto Fiorentino (1956) – chitarrista italiano

Altro 
 Fiorentino – pertinente alla città di Firenze
 Dialetto fiorentino – variante del dialetto toscano
 Diocesi di Fiorentino – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica
 Fausto Fiorentino Editore – casa editrice italiana
 Fiorentino – diamante

Pagine correlate
Fiorentina (disambigua)
Fiorentini